

Cinema 
Deepwater – film del 2005 diretto da David S. Marfield
Deep Water - La folle regata (Deep Water) – film del 2006 diretto da Louise Osmond e Jerry Rothwell
Acque profonde (Deep Water) – film del 2022 diretto da Adrian Lyne